Sophie Frederika Dorothea van Oostenrijk (Wenen, 5 maart 1855 - Boeda, 29 mei 1857) was de dochter en het oudste kind van keizer Frans Jozef en keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Zij was bijgevolg ook aartshertogin.

Toen zij met haar moeder en jongere zusje, Gisela, in Hongarije was, kregen de beide meisjes last van hevige diarree. Gisela herstelde, maar Sophie stierf uiteindelijk aan wat vermoedelijk buiktyfus was. 

De dood van haar oudste dochtertje stortte keizerin Elisabeth in een hevige depressie, waaraan ze langdurig zou lijden.

Huis Habsburg-Lotharingen
Aartshertog (niet regerend)
Oostenrijk, S